Казахстанская Ассоциация IT-Компаний  — некоммерческая организация, объединяющая юридические лица в сфере информационных технологий. Ассоциация расположена в Астане. Является администратором зоны .kz. 

События:

Руководство и менеджеры Ассоциации IT компаний Казахстана присутствовали 7.02.2018 на техническом открытии Astana Hub.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

IT
Лоббизм
Ассоциации производителей
Некоммерческие организации Казахстана
Негосударственные организации Казахстана